FPC est un sigle qui peut désigner :
 Federal Power Commission, une agence indépendante du gouvernement des États-Unis ;
 , un ancien parti politique aux Comores.